Франц Кафка (; 3 липня 1883, Прага — 3 червня 1924, Відень) — один із найвизначніших німецькомовних письменників XX ст..
 Кафка Маргіт (угор. Kaffka Margit, 10 червня 1880, Надькарой — 1 грудня 1918 року, Будапешт) — угорська письменниця і поетеса.
 Кафка-Тепе — гора в Криму.